Manegold steht für:

 Manegold der Ältere († 1094), Pfalzgraf in Schwaben
 Manegold von Lautenbach (um 1040–nach 1103), frühscholastischer Gelehrter
 Manegold von Hallwyl († 1204), Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Manegold von Berg († 1215), Abt der Klöster von St. Georgen, Kremsmünster, Tegernsee und Bischof von Passau
 Manegold von Neuenburg († 1303), Bischof von Bamberg und von Würzburg

Manegold ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Manegold (* 1973), deutscher Ornithologe und Paläontologe
 Bodo Manegold (* 1948), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln
 Erich Manegold (1895–1972), deutscher Chemiker
 Thomas Manegold (* 1968), deutscher Schriftsteller und Musiker